Anne-Marie Danneels (1962), Belgische atlete
 Cristina Danneels (1982), Nederlandse schrijfster
 Godfried Danneels (1933-2019), Belgisch kardinaal
 Gustave Danneels (1913-1976), Belgisch wielrenner
 Lieven Danneels (hoogleraar) (1969), Belgisch hoogleraar
 Lieven Danneels (ondernemer) (1964), Belgisch ondernemer
 Mario Danneels (1981), Belgisch auteur
 Mathias Danneels (1956), Belgisch journalist
 Roger Danneels (1927-1982), Belgisch accordeonist